Příjmení Maldini má více nositelů:

 Cesare Maldini (1932–2016), italský fotbalista
 Daniel Maldini (* 2001), italský fotbalista
 Paolo Maldini (* 1968), italský fotbalista

Italská příjmení